Gli edifici di Vicenza storicamente legati alla famiglia Piovene sono:

 Palazzo Piovene Orgian, di fine Seicento, in contrà Riale
 Palazzo Piovene, ottocentesco, in contrà San Faustino, 17
 Palazzo Barbieri Vajenti Piovene Cicogna, barocco, in contrà San Marco, 41
 Palazzo Franceschini Piovene, in contrà Porti, 24

Non esistono più, invece:

 Palazzo Piovene all'Isola, sul Retrone, demolito nel 1818
 Palazzo Piovene, demolito, sul sito ora occupato da palazzo Repeta, in piazza San Lorenzo